«Walk with You» («Прогуливаясь с тобой») — песня Ринго Старра, написанная им в соавторстве с Ван Дайк Парксом (Van Dyke Parks). Песня выпущена на студийном альбоме Старра 2010 года Y Not и на сингле с альбома (в формате файла для загрузки с сайта через Интернет). В записи песни принял участие старый друг Старра и коллега по группе The Beatles Пол Маккартни; он спел дополнительную вокальную партию и сыграл на бас-гитаре, хотя первоначально участие Маккартни в работе над альбомом планировалось лишь в исполнении партии бас-гитары в песне «Peace Dream». Это была первая песня, написанная Старром со времён The Beatles, где Маккартни участвует как со-вокалист (песни на более ранних альбомах Ринго, где Пол пел бэк-вокал, были не авторства Старра).

О песне 
В рекламном видеоролике Старр говорил, что «Walk With You» задумывалась как песня в стиле, близком к госпел. Старр позвонил Ван Дайк Парксу и попросил его помочь в написании «God song» (), но Паркс сказал, что о Боге он не сможет написать песню. Старр и Паркс переделали мелодию и закончили песню, в которой теперь уже рассказывалось о силе дружбы. Во время записи «Peace Dream» (где Маккартни играл на бас-гитаре) Старр продемонстрировал Полу несколько уже завершенных им треков для альбома; в результате Маккартни предложил дозаписать «Walk With You», чтоб он спел дуэтом со Старром в ней, а также записал бас-гитару — что и было сделано. Маккартни рассказывал в интервью USA Today: «У меня появилась небольшая идейка относительно дуэта в „Walk with You“. Я сказал: „Может, тебе это не понравится, но дай я покажу, что я придумал: я буду петь в припеве вторым голосом, пропуская первую ноту“. И Ринго это понравилось. Нам было здорово опять работать вместе».

Участники записи 
 Ринго Старр — вокал, барабаны, перкуссия, бэк-вокал
 Пол Маккартни — дополнительный вокал, бас-гитара
 Стив Дудас (Steve Dudas) — гитара
 Ann Marie Calhoun — скрипка
 Брюс Шугар (Bruce Sugar) — клавишные, аранжировка для струнных

Примечания 

Песни 2009 года
Песни Ринго Старра
Песни, написанные Ринго Старром
Песни, написанные Ван Дайк Парксом
Песни, спродюсированные Ринго Старром
Песни, спродюсированные Брюсом Шугаром
Песни, опубликованные Startling Music
Песни на английском языке
Синглы Ринго Старра
Синглы лейбла Hip-O Records